Pula kan syfta på:

 Pula (valuta) – en valuta som används i Botswana 
 Pula – text på Botswanas statsvapen

Geografi

Italien 

 Pula, Sardinien, kommun, Provincia di Cagliari,

Kroatien 

 Grad Pula – en stad i länet Istrien
 Pula – ort, Istrien, Grad Pula, 
 Pulas flygplats
 Pulas järnvägsstation